Carte verte : certificat d'assurance automobile européen (plusieurs centaines de milliers d'accidents annuels; quarante millions de cartes vertes en France)
 Carte verte : carte de résident permanent aux États-Unis (plusieurs dizaines de milliers de cartes)
 Carte verte : attestation de la capacité à jouer au golf.

Voir aussi